Еликты () — топоним в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Может обозначать:

 Еликты — гора в Зерендинском районе Акмолинской области;
 Еликты — горнолыжный курорт близ Кокшетау;
 Еликти — село в Зерендинском районе Акмолинской области.